Эсперенте () — популярная венгерская языковая игра. В эсперенте единственным допускаемым гласным является буква e. По-венгерски иногда говорится о писании на эсперенте, используя это слово, как будто это настоящий язык.

К любимым формам эсперенте принадлежат дефиниции, «переведённые» на эсперенте пословицы и другие популярные выражения, и даже стихи, включая и венгерский гимн. Существуют интернет-форумы и блоги, написанные на эсперенте. Чтобы выразить что-нибудь текстом, основанным на одном только гласном e, нужны языковые вывихи, имеющие обычно смешной характер, в результате иногда появляются литературные ценности.

Несмотря на то, что единственным допускаемым гласным является буква e, лингвисты различают открытый e (e) и закрытый e (ë). По исследованиям стихотворений Гезы Бодолаи, проведённым Эрне Шимони, в венгерском языке гласный e выступает с частотой 17,1 %, гласный ë — 8,9 %, что в общей сложности 26 %. Эта довольно высокая частота основывает существование эсперенте.

История 
Название эсперенте происходит от Фридьеша Каринти, который придумал его на основе названия языка эсперанто в начале XX века, но сама игра имеет более длинные корни. Уже в 1755 году Янош Варйаш (Joannis Varjas), профессор из Дебрецена, написал состоящее из 275 строк стихотворение, в котором использовал из гласных только e и é. Гергей Эдеш (1763—1847), пастор из Деречке и автор многих литературных экспериментов, написал короткие стихи, основанные только на одном гласном, например «Öt görög öt törököt dögönyöz örökös gyönyörök közt». В XIX веке к энтузиастам языка, основанного на единственном гласном e, принадлежал Адам Орос, приходский священник из Эгерсалока.

В начале XX века с большим энтузиазмом занимались эсперенте гости литературного кафе Нью-Йорк, где и придумали название игры.

Примеры эсперенте 

Популярная детская песенка:

 Boci, boci tarka: Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke fekete pettyekkel tele, sem szerve, mellyel zengzeteket felvegyen, sem szerve, mellyel legyeket elhessegessen…

Дефиниции:

 Эсперенте (венг. eszperente): Rengeteg e-vel szerkesztett nyelv.

 Юмор (венг. humor): Elme nedve

 Кино (венг. mozi): Egy hely tele termekkel, s e termekben fenekeknek teremtett helyekkel. Jegyet veszel, mellyel beengednek, helyedet megkeresed, s letelepszel. Kedvesed melletted, feje tenyeredben, s beceneveket rebegtek. Egy leplet lestek, melyen emberek jelennek meg (persze nem elvenek, mert ezek felvett jelenetek), s feleselnek, szeretkeznek, verekednek. Nem egyszer megnevettetnek, de lehetnek kegyetlenek, s megrettenthetnek. Egyes esetekben emberek mellett, esetleg helyett rengeteg beste szerepel, s csepp gyermekeknek kedvence egy sereg szerzet, melyeket meglett emberek festettek, szellemes, kedves lelket lehelve nem egybe. Jelenleg rengetegen nem mennek el e helyre. Ehelyett tekercseket vesznek, s ezeket egy fekete szerkezettel leperegtetve lelnek kedvet e jelenetekben.

Пословица:

 Не рой другому яму, сам в неё попадешь (венг. Aki másnak vermët ás, maga esik bele): Ember, mely embernek vermet termel, helyette eshet bele.

Стихотворение (обозначены и открытые e и закрытые ë)

 Шандор Петефи
 FALU VÉGÉN KURTA KOCSMA…

 Falu végén kurta kocsma,
 Oda rúg ki a Szamosra,
 Mëg is látná magát benne,
 Ha az éj nem közelëgne.

 Az éjszaka közelëdik,
 A világ lëcsëndesëdik,
 Pihen a komp, kikötötték,
 Benne hallgat a sötétség.

 De a kocsma bëzzëg hangos!
 Munkálódik a cimbalmos,
 A legényëk kurjogatnak,
 Szinte rëng belé az ablak.

 «Kocsmárosné, aranyvirág,
 Ide a legjobbik borát,
 Vén lëgyën, mint a nagyapám,
 És tüzes, mint ifju babám!

 Húzd rá cigány, huzzad jobban,
 Táncolni való kedvem van,
 Eltáncolom a pénzëmet,
 Kitáncolom a lelkëmet!»

 Bekopognak az ablakon:
 «Në zugjatok olyan nagyon,
 Azt üzeni az uraság,
 Mert lëfeküdt, alunni vágy.»

 «Ördög bújjék az uradba,
 Të pedig mënj a pokolba!…
 Húzd rá, cigány, csak azért is,
 Ha mindjárt az ingëmért is!»

 Mëgint jőnek, kopogtatnak:
 «Csëndesebben vigadjanak,
 Isten áldja mëg kendtëket,
 Szëgény édësanyám beteg.»

 Feleletët ëgyik sëm ad,
 Kihörpentik boraikat,
 Végét vetik a zenének
 S hazamënnek a legényëk.

 Автор неизвестен
 TELEPSZËGLETËN SZESZËLDE…

 Telepszëgletën szeszëlde
 csermely mellett elhelyëzve,
 benne kedve tetszelëgne,
 tëszëm fël, nem estelëdne.

 Egek rëndre estelëdnek,
 erek, berkëk csëndesëdnek.
 Dereglye sëm mëgy kërësztbe,
 hever e fekete csëndbe.

 Szeszëlde bëzzëg nem csëndes,
 zëng-pëng benne zene rëndës.
 Szesz ereje szërteterjed,
 embërëknek kedve gerjed.

 Hej, mënyecske, kedves lelkëm,
 erjedt hëgylevet këll nyelnëm!
 Lëgyën hetven esztendeje,
 de mëg heves szesz ereje!

 Zenemestër, sebësebben!
 Kerekëdëtt fene kedvem.
 Keresetëm szërteverëm,
 lelkëmet mëg eltemetëm.

 Mëgjelënnek rëndëlettel:
 csëndesebben kedvetëkkel!
 Telep feje heverëdne,
 esetleg elszëndërëdne!

 Lëgyën vele beste lelke,
 të mëg eredj fene helyre!
 Zene zëngjën, szëdte-vëtte,
 pëndëlyëmnek lëhet veszte!

 Ësmëg mënnek, reteszt vernek:
 Lëgyenek csëndesek kendtëk!
 Szentëk lelke lëgyën velëk,
 kedves ëgyetlenëm beteg.

 Feleletët ëgy mëg nem tëtt,
 berëkesztnek szesznyeletët.
 Zene menten befejezve,
 s szërtemënnek csëndesëdve.

Ссылки 
 словарь эсперенте
 веб-страница посвящена эсперенте

Примечания 

Языковые игры